Bellacci – cognome italiano
 Tommaso Bellacci – religioso italiano